Delio Onnis – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano naturalizzato argentino
 Francesco Onnis – avvocato e politico italiano
 Totò Onnis – attore italiano
 Vincenzo Brusco Onnis – giornalista e patriota italiano